Ангольский астрильд () — птица семейства вьюрковых ткачиков.

Описание 

Ангольский астрильд достигает длины 12 см. Половой диморфизм не выражен. Голова и верхняя часть тела бледно-коричневые, гузка и хвост ярко-голубые. Щёки, грудь и боковые стороны тела также голубого цвета. Интенсивность голубой окраски оперения варьирует в зависимости от подвида. У подвида U. a. natalensis особенно интенсивная и сочная окраска голубого цвета.

У самок клюв почти чёрного цвета, вследствие чего они отличаются от самок других видов мотыльковых астрильдов. Окраска молодых птиц варьирует в зависимости от подвида, однако, обычно их оперение более коричневатое чем у самок.

Распространение 

Ареал вида охватывает Южную Африку. Местообитания вида — это кустарниковые саванны и светлые леса акаций вблизи водоёмов. Часто птиц можно наблюдать в предвечерние часы у луж воды и ручейков. Они также часто появляются на окраине деревень и даже в садах в больших городах. Предостерегающий крик вида звучит как жёсткое, громкое и быстрое «чак-чак-чак». Пение состоит из сдавленных звуков.

Размножение 
Период гнездования варьирует в зависимости от места. Гнездо строит только самка, самец только приносит строительный материал. Токование происходит с помощью соломинки. Самец, держа в клюве соломинку, садится на ветку таким образом, чтобы его хвост указывал в направлении самки. Затем он наклоняет голову, чтобы клюв с соломинкой указывал в направлении к небу. Во время кивков головой он прыгает вверх и вниз и поёт. Готовая к спариванию самка подзывает к себе самца взмахами хвоста и щебечущими звуками. В кладке от 3-х до 5-и яиц, высиживание которой длится от 13 до 14 дней. Выводковый период составляет от 18 до 20 дней. Затем следующие две недели самец кормит молодых птиц вне гнезда.

Примечания

Литература 

 

 Horst Bielfeld: 300 Ziervögel kennen und pflegen, Ulmer Verlag, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8001-5737-2
 Jürgen Nicolai (Hrsg), Joachim Steinbacher (Hrsg), Renate van den Elzen, Gerhard Hofmann, Claudia Mettke-Hofmann: Prachtfinken - Afrika, Serie Handbuch der Vogelpflege, Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-8001-4964-3

Мотыльковые астрильды
Животные, описанные в 1758 году
Птицы Африки